SFU kan syfta på:

 Simon Fraser University – ett offentligt universitet i British Columbia, Kanada
 Sverigefinska ungdomsförbundet
 Socialförsäkringsutskottet